

Sigle
 YKK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kitkatla nella Columbia Britannica, Canada

Aziende
 YKK – azienda giapponese produttrice di cerniere lampo

Media
 Yokohama kaidashi kikō – manga di Hitoshi Ashinano